Мунчелу () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Глевенешть.
 Мунчелу () — село в Румунії, у повіті Нямц. Входить до складу комуни Іон-Крянге.
 Мунчелу () — село в Румунії, у повіті Вранча. Входить до складу комуни Стреоане.
 Мунчелу () — село в Румунії, у повіті Алба. Адміністративно підпорядковується місту Бая-де-Арієш.